Шёлк (), настоящее имя Синди Мун () — супергероиня серий комиксов издательства Marvel Comics, созданная Дэном Слоттом и Умберто Рамосом.

Синди Мун в исполнении  появляется в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Мстители: Война бесконечности» (2018), происходящих в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel». Персонаж будет иметь главную роль в предстоящем сериале «Шёлк» производства Sony Pictures Television для Amazon Prime Video, действие которого развернётся в медиафраншизе «Вселенная Человека-паука от Sony». Шёлк также появится в анимационном фильме «Женщины-пауки», который является спин-оффом анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» (2018) и посвящён трём поколениям женщин, связанных с Человеком-пауком.

История публикаций 
Персонаж впервые появился в качестве камео в апреле 2014 года в The Amazing Spider-Man (vol. 3) #1. Её первое полноценное появление состоялось в июле 2014 года в The Amazing Spider-Man (vol. 3) #4. После своего первого полноценного появления в The Amazing Spider-Man (vol. 3) #4 во время события Original Sin Шёлк стала одной из главных участников сюжетной арки Spider-Verse, в которой Люди-пауки из разных альтернативных вселенных сражались с Морланом и другими Наследниками. Впоследствии было объявлено о запуске отдельной серии комиксов, посвящённой Шёлк. Первый номер серии Silk вышел в феврале 2015 года, сценаристом выступил Робби Томпсон, художником — Стэйси Ли. После седьмого номера серия была закрыта из-за глобального события Secret Wars () и затем перезапущена.

Биография 
Во время научной выставки Питера Паркера Синди Мун кусает радиоактивный паук. Через некоторое время у Синди начинают появляться «паучьи» способности: суперсила, способность передвигаться по стенам и выпускать паутину из указательных пальцев рук. На семью Мун выходит Иезекиль Симс, чтобы предложить Синди помощь в контролировании её новых сил. Через шесть лет после укуса и многих тренировок Иезекиль закрывает Синди в специальном убежище, чтобы защитить её и других людей с паучьими способностями от суперзлодеев Морлана и Наследников. Когда Человек-паук с Мстителями натыкается на злодея по имени Шар, у которого был глаз убитого Ником Фьюри Наблюдателя Уату, к Пауку приходит видение: в бункере находится девушка с точно такими же силами, как и у него и освобождает Синди.

Силы и способности 
Синди приобрела аналогичные Питеру Паркеру силы, когда её укусил тот же радиоактивный паук, который даровал суперспособности, хотя её паучье чутье (которое она назвала «Шёлковым чутьём») намного сильнее, чем у Питера. Во время их первой встрече Питер заметил, что она даже быстрее его, хотя и не так сильна. Также у неё имеется способность стрелять паутиной из кончиков пальцев, вкупе с эйдетической памятью.

Альтернативные версии

Земля-65 
Синди Мун во вселенной «Гвен-паука» является главой гнусной организации шпионов под названием Ш.Ё.Л.К. и выступает в качестве главной антагонистки событий. Синди из Земли-65 почти имела аналогичную травму укуса паука, но учитель обманывал её газетой. Недовольная своей жизнью, она присоединяется к Щ.И.Т. как исследователь пауков. Был инцидент, когда паук укусил Джессику Дрю и та умирала, но исследование Синди спасло её жизнь и дало ей силы паука, что сделало Джессику одной из лучших агентов Синди. В конце концов она восстанавливает изменённого паука от Щ.И.Т. с помощью Джесси и выпускает его на свободу, где он находит Гвен Стейси и кусает её, что и привело к тому, как она стала Человеком-пауком во вселенной Земли-65. Во время мероприятия «Женщины-пауки» Джесси похищает межпространственный телепорт Гвен и телепортируется на Землю-616, где крадёт большое количество технологий при создании своего 616-го аналога. Когда она сталкивается с Гвен и её коллегой, она использует свои технологии, чтобы убрать Гвен с пути. Когда она возвращается в своё убежище после предательства Джесси, она попадает в засаду Джессики Дрю, Гвен и её коллеги и терпит поражение. Щ.И.Т. задерживает её за преступления, и её коллега дразнит её, отправив ей пакет помощи со всеми вещами, которые она имела в своём бункере.

Шёлк с Земли-616 смогла встретить родителей своего двойника с Земли-65.

Вне комиксов

Кино 
Тиффани Эспенсен сыграла Синди Мун в нескольких фильмах, действие которых разворачивается в рамках медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel»:
 Мун дебютировала в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) в качестве одноклассницы Питера Паркера и члена команды по декатлону.
 Синди появляется в эпизодической роли в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018) в школьном автобусе, когда Нед Лидс отвлекает всех одноклассников, чтобы Питер успел переодеться в Человека-паука и отправиться на помощь Мстителям.
 Синди фигурирует (через архивные и ранее неиспользованные кадры из фильма «Человека-паука: Возвращение домой») в сцене после титров расширенной версии картины «Человек-паук: Нет пути домой» (2021), события которой происходят после второго заклинания Доктора Стрэнджа.
 Sony Pictures разрабатывала сольный фильм про Шёлк, действие которого должно было разворачиваться во Вселенной Человека-паука от Sony.
 Изначально Синди Мун / Шёлк должна была появиться в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные» (2018), однако, в конечном итоге, создатели картины решили использовать вместо неё Пени Паркер. Тем не менее, Шёлк появится в спин-оффе фильма, посвящённом трём героиням, связанным с Человеком-пауком, наряду с Джессикой Дрю / Женщиной-паук и Гвен Стейси / Гвен-паук.

Телевидение 
Sony Pictures Television разрабатывает телесериал про Шёлк. Фил Лорд и Кристофер Миллер выступят исполнительными продюсерами, наряду с Эми Паскаль. Лорен Мун ведёт переговоры со студией относительно должности сценариста проекта, а Amazon Prime Video — о дистрибьюции. Том Спезиали был нанят в качестве шоураннера сериала, а также в качестве исполнительного продюсера вместе с Мун. MGM+ (ранее известное как Epix) и Amazon заказали сериал под названием « Шёлк: Паучье общество». Анджела Канг выступит в качестве шоураннера.

Видеоигры 
 Шёлк появилась в качестве игрового персонажа в мобильной игре Spider-Man Unlimited (2014).
 Шёлк появилась в Marvel: Avengers Alliance (2012).
 Шёлк появилась в качестве игрового персонажа в мобильной игре Marvel: Future Fight (2015).
 Шёлк является одним из разблокируемых игровых персонажей в Marvel Avengers Academy (2016).
 Шёлк появилась в качестве игрового персонажа в Marvel Puzzle Quest (2013).
 Шёлк появляется в качестве секретного и играбельного персонажа в Lego Marvel Super Heroes 2 (2017).

Товары 
 Компания HeroClix на основе Шёлк создала и выпустила серию игрушечных фигурок в наборе «Высших врагов паука».
 Про Шёлк были созданы фигурки линии Marvel Legends как часть набора Space-Venom Build-A-Figure.

Критика 
Журнал Cosmopolitan охарактеризовал персонажа как «крутую азиатско-американскую супергероиню Marvel с паучьим чутьём».

Примечания

Ссылки 
 Шёлк  на «Marvel Wikia»
 

Супергероини Marvel Comics
Комиксы 2014 года
Персонажи комиксов, появившиеся в 2014 году
Персонажи-предсказатели
Персонажи Marvel Comics с суперскоростью
Персонажи Marvel Comics, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи Marvel Comics с суперсилой
Персонажи Человека-паука